2 miejscowości w Polsce:
 Wężowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica
 Wężowiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański

1 część miejscowości w Polsce:
 Wężowiec – część miasta Niepołomice w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Niepołomice